«Ро́тор» — официальный журнал футбольного клуба «Ротор».

Журнал содержит новости о жизнедеятельности клуба, интервью с нынешними и бывшими игроками, исторические материалы, статьи о семьях футболистов, фансекторе и болельщиках клуба.

История 
22 апреля 2013 года на пресс-конференции, которая прошла в конференц-зале Центрального стадиона, руководством было объявлено о том, что у ФК «Ротор» появится собственный клубный иллюстрированный журнал. На страницах будет освещаться жизнь волгоградского футбольного клуба в самых различных её проявлениях. Дебютный номер журнала выйдет в марте, его объем составит 40 печатных полос. На первом этапе издание будет выходить с периодичностью один номер в два месяца.

15 марта 2013 года в Южном павильоне стадиона Центральный состоялась презентация первого номера журнала. В качестве почетных гостей на презентации присутствовали президент «Ротора» Сергей Нечай, президент областной Федерации футбола, вице-президент клуба Рохус Шох, ветераны «Ротора» разных лет — Александр Никитин, Владимир Файзулин, Дмитрий Котопуло, Владимир Васяев, Александр Зернов, а также действующие футболисты главной команды — Александр Ставпец и Александр Нечаев.

Традиционные рубрики журнала 
 Короткой строкой.
 Герой номера.
 Разговор с легендой.
 Футбол и бизнес.
 Окно в историю.
 Футбол на шпильках.
 Фансектор.
 Мозаика интересных фактов.

Распространение журнала в Волгограде 
 Фан-шоп и точки продаж атрибутики клуба.
 В розичной сети «Радеж».
 В газетных киосках: «Московский комсомолец», «Союзпечать», «Всё для вас».
 В дни домашних матчей клуба в билетных кассах, а также в палатках с клубной атрибутикой у стадиона.

Формат журнала 
 Формат — А4.
 Объем — 40 полос.
 Тираж — 5000 (с 2014 года — 3000) экземпляров.
 Цвет — полноцветный.

Контакты 
Редакция и издатель — ГАУ ВО «Футбольный клуб "Ротор"».

400131, Волгоград, ул. Комсомольская, 10а.

Телефон (факс): +7 (8442) 24-70-73.

Журнал зарегистрирован Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ-34-00459 от 10 декабря 2012 года.

Ссылки 
 Журнал на официальном сайте ФК «Ротор»

Источники 

ФК «Ротор»
Спортивные журналы России
Журналы о футболе
Появились в 2013 году в России
Средства массовой информации Волгограда